Апофеоз:

 Апофеоз — обожествление, прославление, возвеличение какого-либо лица, события или явления.
 Апофеоз — короткометражный фильм Макса Складановского 1895 года.